Минелли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Минелли, Рубенс (род. 1928) — бразильский футболист.
 Минелли, Северино (1909—1994) — швейцарский футболист, защитник.
 Минелли (род. 1988) — румынская певица

 См. также 
 Миннелли